Jméno a příjmení Václav Novotný má více nositelů:

 Václav Novotný (fotbalista) (* 1948) – český fotbalista
 Václav Novotný (historik) (1869–1932) – český historik Gollovy školy a profesor Univerzity Karlovy v Praze, syn skladatele
 Václav Novotný (politik KSČ) (1924–?) – český a československý politik KSČ, poslanec České národní rady a Sněmovny národů Federálního shromáždění za normalizace
 Václav Novotný (politik TOP 09) (* 1959) – český politik a ekonom, v letech 2011 až 2014 postupně radní a náměstek primátora hlavního města Prahy, člen TOP 09
 Václav Novotný (skladatel) (1828–1895) – učitel v Ivančicích, ředitel školy v Českých Budějovicích, skladatel písní
 Václav Juda Novotný (1849–1922) – hudební skladatel a spisovatel